Гасанов Саявуш Гасан оглы — Национальный Герой Азербайджана (1992, посмертно).

Биография 
Родился 20 января 1964 года в селе Енджика Шарурского района. Учился до восьмого класса в сельской средней школе, после он продолжает свое образование в техникуме № 54 в Баку.

Пройдя службу в армии, отправился на работу в Тюмень, однако, услышав о трагедии 20 января 1990 года, вернулся в Баку и присоединился к Народному фронту Азербайджана. Добровольцем воевал в Карабахе, погиб в 1992 году.

Национальный герой 
Указом № 69 Президента Азербайджанской Республики от 21 июля 1992 года ему было посмертно присвоено звание «Национальный Герой Азербайджана».

Похоронен на Аллее Шехидов в Баку.

Примечания 

 
Национальные герои Азербайджана
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Военные Азербайджана
Родившиеся в Шарурском районе
Умершие в Мардакерте